Суперкубок Польши по футболу 2018 () — 28-й розыгрыш Суперкубка Польши, в котором встречались чемпион сезона 2017/18 и обладатель Кубка Польши 2017/18 варшавская «Легия» и финалист Кубка «Арка» из Гдыни. Встреча состоялась 14 июля 2018 года в Варшаве на домашней арене «Легии» — стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Польши 2018 на сайте soccerway.com

Спортивные соревнования в Варшаве
Спорт в Польше в 2018 году
События 14 июля
Июль 2018 года
Суперкубок Польши по футболу
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018
ФК «Легия»
ФК «Арка»